Het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap curling voor mannen 1991 (destijds bekend als het Pacifisch kampioenschap) werd van 28 tot en met 30 november 1991 gehouden in het Japanse Sagamihara. Australië won de eerste editie van dit toernooi.

Overzicht 
Het was de eerste editie van dit regionale kampioenschap, destijds bekend als het Pacifisch kampioenschap. Er namen slechts drie landen deel: Australië, Japan en Nieuw-Zeeland. Alle landen speelden twee keer tegen elkaar, waarna een eindklassement werd opgesteld. Australië wist alle wedstrijden te winnen, en werd hiermee de eerste Pacifische kampioen. Daarmee verdiende het land een ticket voor het wereldkampioenschap. Japan en Nieuw-Zeeland wonnen elk één wedstrijd. Japan ging op doelsaldo met het zilver aan de haal, het brons was voor de Nieuw-Zeelanders.

Groepsfase

Eindstand

Externe links 
Officiële website Sagamihara 1991

Curling in 1991
1991
Sportevenement in Japan
Sport in Kanto
Prefectuur Kanagawa